

Patronyme 

 Menon (), auteur culinaire ;
 Ambat Gopalan Kutty Menon (1921-2002), ichtyologiste indien ;
 Anil Menon (c.1976-), astronaute américain ;
 Louis François Henri de Menon (1717-1776), agronome français ;
 Meera Menon ( - ), réalisatrice américaine ;
 Parappil Narayana Menon, diplomate indien ;
 Raja Krishna Menon (-), réalisateur indien ;
 Sashi Menon, (1952- ), joueur de tennis indien ;
 Shiv Shankar Menon, diplomate indien ;
 Sruthi Menon, actrice indienne ;
 Vappal Pangunni Menon dit V. P. Menon, fonctionnaire indien.
 V. K. Krishna Menon, Vengalil Krishna Kurup Krishna Menon (1896-1974), homme politique indien

Cours d'eau 
 Le Menon, affluent de l'Ouvèze, dans la Drôme.

Biologie 
 Menon est un genre de mollusques.

 Menon est un bouc castré.

Voir aussi 
 Le Ménon est un dialogue de Platon.